Melanoselinum decipiens är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Melanoselinum decipiens ingår i släktet Melanoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
decipiens